Ла Хигантера има више значења:

 Ла Хигантера, Потреро дел Омблиго (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хигантера (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику